

Староакбулатово — присілок, Мішкинський район, Башкортостан
 Староакбулатово — село, Татишлинський район, Башкортостан

Див. також 
 Акбулатово
 Новоакбулатово